Сэр Джон Монтегю (; около 1350 — 6 или 8 января 1400, Сайренсестер, Глостершир, Королевство Англия) — английский аристократ, 2-й барон Монтегю с 1390, 4-й барон Монтермар с 1395, 3-й граф Солсбери с 1397 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне в 1369—1370 годах, воевал в Пруссии на стороне Тевтонского ордена. Во внутриполитической борьбе поддерживал короля Ричарда II: участвовал в расправе над лордами-апеллянтами, выступал против Генри Болингброка.

После свержения Ричарда в 1399 году оказался в Тауэре, но вскоре получил свободу. Примкнул к Крещенскому заговору, целью которого было убийство Генриха IV и возвращение на престол Ричарда. Заговор был раскрыт, Монтегю попытался поднять мятеж в западных графствах, но потерпел неудачу. Жители города Сайренсестер арестовали его и вскоре обезглавили. Посмертно граф был объявлен изменником. Хронист Томас Уолсингем утверждает, что сэр Джон был лоллардом, но доказательств тому нет.

Биография

Происхождение и ранние годы 
Джон Монтегю принадлежал к влиятельному аристократическому роду нормандского происхождения, закрепившемуся в Англии в XI веке, при Вильгельме Завоевателе. Представители этой семьи владели землями в Юго-Западной и Центральной Англии (в Сомерсете, Дорсете, Девоншире, Бакингемшире, Оксфордшире), с 1299 года носили титул баронов Монтегю, с 1337 года — титул графов Солсбери. Джон был праправнуком 1-го барона и внуком 1-го графа. Он родился примерно в 1350 году в семье Джона де Монтегю, 1-го барона Монтегю очередной креации, и Маргарет де Монтермар, баронессы Монтермар в своём праве, правнучки короля Эдуарда I через Джоанну Акрскую.

В 1369 году, когда Джону было примерно 19 лет, на континенте возобновилась война с Францией. Монтегю присоединился к Эдмунду Лэнгли, графу Кембриджскому, который во главе трёхтысячного войска предпринял из английской Гиени набег на Перигор. Уильям отличился храбростью при взятии Бурделя (за это граф посвятил его в рыцари), принял участие в осаде Ла-Рош-сюр-Йона и взятии замка Бель-Перш в Бурбонне в 1370 году. Под Бель-Першем он впервые сражался под своим знаменем. Позже Монтегю начал карьеру придворного; по-видимому, ему помогло то, что его отец в 1381—1387 годах занимал должность управляющего королевским двором. Не позже 1383 года сэр Джон стал королевским рыцарем.

При Ричарде II 
Между 1381 и 1383 годами Монтегю женился на Мод Фрэнсис, принёсшей ему в качестве приданого земли в Хартфордшире, Эссексе, Сассексе и Дорсете. После смерти отца в 1390 году он унаследовал семейные владения и баронский титул, а после смерти матери в 1395 — земли и титул Монтермаров. Хронист той эпохи Томас Уолсингем обвиняет сэра Джона в приверженности ереси лоллардов: по его словам, барон дал в одном из своих поместий приют ученику Джона Уиклифа и приказал вынести из часовни в своей резиденции все священные изображения. Другие источники ни о чём подобном не сообщают, но историки считают свидетельство Уолсингема достойным внимания. Аргументом в пользу приверженности Монтегю ортодоксии может считаться факт его участия в крестовом походе против язычников-пруссов (правда, известны случаи, когда в таких мероприятиях участвовали явные лолларды). В 1390 или 1391 году сэр Джон во главе отряда в 10 человек совершил поездку в прибалтийские владения Тевтонского ордена, причём его боевым товарищем, возможно, был Генри Болингброк, будущий король Генрих IV.

В 1394 году барон принял участие в ирландском походе короля Ричарда II. Однако он вернулся в Англию раньше основных сил и успел в январе 1395 года вместе с ещё тремя рыцарями представить парламенту законопроект, защищавший интересы лоллардов. Известно, что король, вернувшись из Ирландии, раскритиковал авторов этой инициативы. В целом Ричард в те годы, по-видимому, относился к сэру Джону без особой симпатии: барон не казался ему полезным, а старые военные заслуги уже были забыты. Показательно, что в 1397 году Монтегю продал одному из Невиллов баронию Уэрк на севере, отказавшись таким образом участвовать в обороне шотландской границы. Кроме того, Ричард мог подозревать сэра Уильяма в связи с Томасом Глостерским, вождём лордов-апеллянтов — аристократической группировки, которая в 1388 году фактически захватила на время власть в Англии.

Всё изменилось в июне 1397 года, когда умер дядя барона — Уильям Монтегю, 2-й граф Солсбери. Сыновей он не оставил, а потому графский титул и обширные владения старшей ветви рода, располагавшиеся главным образом в западных графствах, перешли к сэру Джону. Последний с этого момента стал одним из наиболее энергичных сторонников короля (возможно, потому, что рассчитывал с помощью Ричарда собрать в своих руках все земли Монтегю, включая то, что потерял или продал его дядя). Граф сыграл важную роль в расправе над лордами-апеллянтами, оказавшись в числе восьми пэров, предъявивших апеллянтам на заседании парламента в Вестминстере обвинение в измене (сентябрь 1397 года). Всего обвиняемых было четверо: Ричард Фицалан, 11-й граф Арундел, Томас Вудсток, герцог Глостер, Томас де Бошан, 12-й граф Уорик, и Томас Арундел, архиепископ Кентерберийский. Графа Арундела в тот же день обезглавили, Уорика приговорили к смерти, но казнь была заменена вечной ссылкой, архиепископа изгнали из Англии; Глостер скоропостижно умер (по-видимому, был убит). Солсбери получил от короля в качестве награды восемь маноров из тех, что прежде принадлежали Уорику. В том же году он стал кавалером ордена Подвязки.

Сэр Джон упоминается в источниках в связи со скандалом, разразившимся в начале 1398 года. Генри Болингброк, герцог Херефорд, заявил, что Томас Моубрей, 1-й герцог Норфолк, в приватной беседе «произнёс некоторые слова, бесчестящие короля». В частности, из слов Моубрея следовало, что группа приближённых Ричарда II (и в том числе граф Солсбери) планирует убить в Виндзоре Норфолка, Херефорда, его отца Джона Гонта, герцога Ланкастера, Эдуарда Норвичского, герцога Албемарла, Джона Холланда, герцога Эксетера, и Джона Бофорта, маркиза Дорсета. У Монтегю и правда были мотивы для враждебности по отношению к Ланкастерам (Джону Гонту и герцогу Херефорду): последние отобрали у его дяди в 1365 году баронии Троубридж и Олдборн в Уилтшире. В любом случае остаётся неясным, насколько достоверным был рассказ Болингброка. Король изгнал из Англии и его, и Норфолка.

В сентябре 1398 года сэр Джон получил должность маршала на три года. В декабре он отправился в Париж, чтобы получить приданое жены Ричарда Изабеллы Французской и расстроить брак Болингброка с Марией Беррийской (двоюродной сестрой Карла VI). Граф успешно справился с этой миссией, за что получил 22 марта 1399 года Троубридж и Олдборн. Он стал одним из авторов петиции, в которой предлагалось запретить Болингброку управлять из изгнания своими родовыми владениями. В марте 1399 года Монтегю вёл переговоры с шотландцами, в мае отправился вместе с Ричардом II во второй ирландский поход.

В июне того же года Болингброк высадился в Англии и поднял мятеж. Король, узнав об этом в Дублине или Уотерфорде, отправил графа Солсбери с небольшим отрядом в Северный Уэльс и Честер, набирать людей. Однако сформированная сэром Джоном армия разбежалась из-за ложных слухов о гибели Ричарда, а мятежник тем временем получил почти всеобщую поддержку. 11 августа Монтегю встретился с королём в замке Конуэй и предложил ему плыть в Бордо, где Ланкастеров не любили, но этот совет был отвергнут. Сэр Джон присутствовал при встрече Ричарда с Генри Перси, 1-м графом Нортумберлендом (одним из вождей мятежа), потом сопровождал короля в замок Флинт, на встречу с Болингброком. Последний отказался говорить с Монтегю. Во Флинте король стал фактическим пленником, и вскоре, в конце сентября 1399 года, его лишили престола. Корону получил Болингброк под именем Генриха IV.

Крещенский заговор и гибель 
Положение графа Монтегю в первые месяцы после фактической смены власти не изменилось, несмотря на его враждебность по отношению к Болингброку. По-видимому, сэр Джон участвовал в работе ассамблеи, провозгласившей нового короля. Его вызвали в первый парламент Генриха IV и там привлекли к суду за участие в расправе над лордами-апеллянтами, а до приговора поместили в Тауэр. Перед парламентом граф заявил, что действовал в 1397 году под страхом наказания. Томас Морли, 4-й барон Морли, вызвал его на поединок, намереваясь отомстить за гибель Глостера; поэтому сэр Джон не был включён в приговор, вынесенный другим «злым советникам» Ричарда II 3 ноября 1399 года. Лондонцы требовали казни графа, но его всё же выпустили на свободу благодаря ходатайству сестры нового короля Елизаветы и поручительству Томаса Холланда, 3-го графа Кента.

В конце того же года Солсбери примкнул к заговору, целью которого было вернуть корону Ричарду II. Первая встреча заговорщиков состоялась 17 декабря в доме аббата Вестминстера Уильяма де Колчестера; на неё пришли Монтегю, Джон Холланд, граф Хантингтон (единоутробный брат короля), Томас Холланд, граф Кент (племянник короля), Эдуард Норвичский, граф Ратленд, Ральф Ламли, барон Ламли, епископ Карлайла Томас Мерк. Было решено убить Генриха IV в Виндзоре, где тот собирался отмечать Богоявление (поэтому заговор позже назвали «Крещенским»). Двенадцатидневные празднества должны были увенчаться турниром 6 января 1400 года; заговорщики хотели накануне собрать вооружённый отряд в Кингстоне, ночью войти в Виндзорский замок (ворота открыли бы их сторонники, приехавшие в Виндзор под предлогом турнира) и сразу убить короля вместе с его сыновьями. После этого было бы объявлено о возвращении короны Ричарду. До освобождения короля из Понтефракта его роль должен был играть некто Моделин — капеллан, очень похожий на него внешне.

В последний момент Генрих IV узнал о заговоре от Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского, — отца Эдуарда Норвичского. Король немедленно уехал из Виндзора в преданный ему Лондон и там смог за несколько дней собрать армию в 20 тысяч человек. Солсбери, Кент и Хантингтон с отрядом в 400 всадников всё-таки заняли Виндзор, но, увидев, что Генриха с сыновьями там нет, тут же его оставили. Сэр Джон двинулся на запад, объявляя всем, что Ричард II бежал из заключения, и пытаясь набрать новых людей. Ему удалось привлечь на свою сторону жену Ричарда Изабеллу Французскую, которую держали под надзором в поместье Сонинг близ Рединга, однако широкой поддержки у местного населения граф не нашёл.

В Вудстоке (Оксфордшир) Солсбери снова объединил свои силы с Кентом, который до этого три дня защищал от правительственных войск стратегически важную переправу через Темзу. Возможно, теперь графы намеревались прорваться в Чешир, где у Ричарда II было много сторонников; на тот момент у мятежников явно не было сил, чтобы продолжать войну. В Сайренсестере (Глостершир) местные жители во главе с бейлифом, лояльные по отношению к Генриху IV, арестовали Монтегю, Холланда и барона Ламли, пообещав, что доставят к королю на суд. Однако на следующий день (6 или 8 января 1400 года) группа мятежников попыталась освободить арестованных. Разъярённая толпа потребовала от Томаса Беркли, 5-го барона Беркли, отвечавшего за охрану пленников, выдать их на расправу. Беркли пришлось это сделать, и всех трёх лордов тут же обезглавили. Уолсингем утверждает, что сэр Джон в последние минуты повёл себя как закоренелый еретик, отказавшись исповедоваться. Впрочем, это явно противоречит документально подтверждённым распоряжениям графа (сделанным, по-видимому, незадолго до возникновения заговора) о личном духовнике и переносном алтаре.

Головы казнённых были отправлены королю в Оксфорд, а потом по его приказу выставлены на Лондонском мосту; тела похоронили в Сайренсестерском аббатстве. В 1420 году вдова графа Солсбери добилась от короля Генриха V разрешения на перенос тела в родовую усыпальницу Монтегю в Бишемском аббатстве (Беркшир). Посмертно сэра Джона, как и других казнённых, объявили изменником. Его владения и титулы были конфискованы, но позже всё-таки перешли к старшему сыну графа.

Семья 
Джон Монтегю женился между 2 ноября 1381 и 4 мая 1383 года на Мод Фрэнсис, дочери мэра Лондона сэра Адама Фрэнсиса, вдове лондонского олдермена Эндрю Обри и королевского рыцаря Алана Баксхалла. В этом браке родились:

 Томас Монтегю (1388—1428), наследник отца в качестве 4-го графа Солсбери, 3-го барона Монтегю и 5-го барона Монтермара;
 Ричард Монтегю;
 Энн Монтегю (умерла в 1458), жена 1) сэра Ричарда Хэнкфорда, 2) сэра Джона Фиц-Льюиса, 3) Джона Холланда, 2-го герцога Эксетера; её дочь Энн Хэнкфорд стала женой Томаса Батлера, 7-го графа Ормонда;
 Маргарет Монтегю; муж — Уильям Феррерс, 5-й барон Феррерс из Гроуби;
 Элизабет Монтегю (около 1385 — около 1438); муж — Роберт Уиллоуби, 6-й барон Уиллоуби де Эрзби.

Графиня Мод умерла примерно в 1424 году.

В культуре 
Пребывая в Париже в 1398 году, сэр Джон познакомился с писательницей Кристиной Пизанской. Она осталась высокого мнения о графе (в том числе как о ценителе поэзии) и годом позже передала ему на воспитание своего сына. Известно, что Монтегю привёз в Англию томик стихов Кристины.

События, связанные с Крещенским заговором, описывает Уильям Шекспир в своей исторической хронике «Ричард II». В числе героев пьесы есть и граф Солсбери. В одной из сцен граф Нортумберленд сообщает, что привёз в Лондон головы Солсбери и других заговорщиков.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графы Солсбери
Бароны Монтегю
Бароны Монтермар
Крещенский заговор
Казнённые при Ланкастерах
Деятели Столетней войны
Джон Монтегю, 3-й граф Солсбери